Se også 831 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
31
Artikler om enkelte år